Kariolou ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kariolou (Andreas Pheobus Kariolou; * 1982), zyprischer Windsurfer 
 Roman Kariolou (* 1983), österreichischer Filmkomponist